Le qualificazioni del singolare  del Bank Austria Tennis Trophy 1997 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Bank Austria Tennis Trophy 1997 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 David Prinosil (Qualificato)
 Sjeng Schalken (Qualificato)
 Daniel Vacek (primo turno)
 Vincenzo Santopadre (primo turno)

 Arnaud Clément (Qualificato)
 Thomas Buchmayer (primo turno)
 Frederik Fetterlein (ultimo turno)
 Rainer Schüttler (ultimo turno)

Qualificati 

 David Prinosil
 Sjeng Schalken

 Jan Apell
 Arnaud Clément

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bank Austria Tennis Trophy 1997
ATP Tour 1997